Raúl Mederos – allenatore di calcio cubano
 Rodolfo Mederos – bandoneonista e direttore d'orchestra argentino
 Santiago Mederos – calciatore uruguaiano
 Sonsoles Artigas Mederos – modella spagnola, Miss Spagna 1987